Esta soy yo – singolo di El Sueño de Morfeo del 2006, tratto dall'album El Sueño de Morfeo
 Esta soy yo – album di Jenny B del 2011
 Esta Soy Yo – album di Lena Katina del 2016